Ženská čtyřhra Copa Colsanitas 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do deblové soutěže bogotského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-německý pár Lara Arruabarrenová a Tatjana Mariová, jehož členky nestartovaly společně. Arruabarrenová nastoupila s Marianou Duqueovou Mariñovou, aby ve čtvrtfinále podlehly dvojici Verónica Cepedeová Roygová a Magda Linetteová. Spoluhráčkou Mariové se stala Natela Dzalamidzeová, s níž skončila také ve čtvrtfinálové fázi na raketách Iriny Chromačovové s Ninou Stojanovićovou.

Vítězem se stal nenasazený brazilsko-argentinský pár Beatriz Haddad Maiová a Nadia Podoroská, který ve finále za 80 minut zdolal paraguaysko-polskou dvojici Verónica Cepedeová Roygová a Magda Linetteová po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Haddad Maiová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 20letou Podoroskou to bylo první takové turnajové vítězství, když v této úrovni tenisu odehrála debutové finále.

Nasazení párů 
  Aleksandra Krunićová /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Natela Dzalamidzeová /  Tatjana Mariová (čtvrtfinále)
  María Irigoyenová /  Paula Kaniová (čtvrtfinále)
  Lara Arruabarrenová /  Mariana Duqueová Mariñová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2017
Sport v Kolumbii v roce 2017